Mataram Baru (plaats), een plaats in Indonesië
Mataram Baru (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing